Hemisquilla är ett släkte av kräftdjur. Hemisquilla ingår i familjen Hemisquillidae. 

Hemisquilla är enda släktet i familjen Hemisquillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Hemisquilla